Newton County er navnet på flere counties i USA:

 Newton County, Arkansas
 Newton County, Georgia
 Newton County, Indiana
 Newton County, Mississippi
 Newton County, Missouri
 Newton County, Texas